Mit Flugplatz Aachen könnte gemeint sein:

 Flugplatz Aachen-Merzbrück, Verkehrslandeplatz in der Stadt Würselen
 Segelfluggelände Stolberg-Diepenlinchen in der Stadt Stolberg
 Maastricht Aachen Airport